Sandberg är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Sandberg 17 795
 Zandberg 3

Tillsammans blir detta 17 798 personer, vilket ger namnet plats nummer 34 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Sandberg

A
 A.W. Sandberg (1887–1938), dansk regissör och manusförfattare
 Agne Sandberg (1886–1969), väg- och vattenbyggnadsingenjör 
 Algot Sandberg (1865–1922), författare, journalist och skådespelare
 Alvida Sandberg (1865–1953), lärare och skolbibliotekspionjär
 Amanda Sandbergh (1873–1961), frälsningsofficer och sångförfattare
 Anders Sandberg, flera personer
 Anders Sandberg (datavetare) (född 1972), datavetare och debattör
 Anders Sandberg (musiker) (född 1968), rocksångare
 Anders Sandberg (präst) (1797–1876), präst och politiker
 Angelique Sandberg (född 1983), fotbollsspelare
 Ann-Sofie Sandberg (född 1951), professor i livsmedelsvetenskap
 Anton Sandberg Magnusson (född 1993), fotbollsspelare
 Arne Sandberg (1917–1974), ingenjör och entreprenör
 Aron Sandberg (1873–1959), skulptör
 Arthur Sandberg (1882–1937), bankman
 Axel Sandberg, flera personer
 Axel Sandberg (konstnär) (1865–1956), godsägare och generalkonsul 
 Axel Sandberg (militär) (1866–1927), intendenturofficer, överste
 Axel Sandberg (ämbetsman) (1881–1953), lantmätare, byråchef

B
 Barbro Sandberg (född 1935), lärare och politiker
 Bengt Sandberg (1930–1997), konstnär och tecknare
 Birger Sandberg
 Birgitta Sandberg (född 1942), författare under namnet Birgitta Sandberg-Hultman
 Birgitta Sandberg (konstnär) (1919–1966), teckningslärare, keramiker och målare
 Bror Sandberg, flera personer
 Bror Sandberg (jurist) (1882–1917), jurist och tecknare
 Bror Sandberg (militär) (1903–1969), militär

C
 Carin Appelberg-Sandberg (1889–1960), skådespelare
 Carl Sandberg, flera personer
 Carl Sandberg (arkivarie) (1798–1879)
 Carl Sandberg (fackföreningsman) (1859–1923)
 Carl Sandberg (idrottsman) (1876–1946), brottare och kastare
 Carl Sandberg (konstnär) (1884–1949)
 Carl-Erik Sandberg (1919–2000), fotbollsspelare
 Carl-Evin Sandberg (1904–1979), arkitekt
 Carl Gustaf Sandberg (1729–1805), kyrko- och skråmålare
 Carl Robert Sandberg (1846–1926), svensk läkare
 Christer Sandberg (1832–1913), ingenjör
 Christian Sandberg (född 1987), ishockeyspelare
 Christina Sandberg (född 1948), tennisspelare
 Conrad Sandberg (1920–2014), jazzmusiker, kapellmästare och fotograf, känd som "Conny Rich"

D
 David Sandberg (född 1985), manusförfattare, regissör och skådespelare
 David F. Sandberg (född 1981), regissör och manusförfattare

E
 Einar Sandberg (1906–1959), tidningsman
 Einar Sandberg (målare) (1876–1947), norsk målare
 Elis Sandberg (1910–1989), veterinär och alternativbehandlare
 Elisabeth Sandberg (1940–1997), medhjälpare till Stig Bergling
 Emanuel Sandberg (1873–1925), skol- och ämbetsman
 Erik Sandberg, flera personer
 Eric Sandberg (1884–1966), seglare
 Erik Sandberg (ingenjör) (1879–1933), byggde ut Råsunda
 Erik Sandberg (journalist) (född 1975), undersökande journalist
 Ester Sandberg (1888–1970), konstnär och telegrafist
 Eugén Sandberg (1937–2015), antaget namn för spionen Stig Bergling
 Eva Sandberg (1907–1979), skulptör och grafiker
 Evert Sandberg (1886–1958), lantbrukare och politiker

F
 Filip Sandberg
 Finn Sandberg (1920–2011), dansk-svensk apotekare, professor i farmakognosi
 Fred Sandberg (1881–1955), skol- och ämbetsman
 Fredrik Sandberg (1884–1970), post- och ämbetsman

G
 Gomer Sandberg (1861–1929), tandläkare
 Gotthard Sandberg (1890–1961), konstnär
 Greta Sandberg, flera personer
 Greta Sandberg (textilkonstnär, broderi)
 Greta Sandberg (textilkonstnär, knyppling)
 Gunilla Sandberg (1919–1995), sångtextförfattare
 Gunnar Sandberg (född 1966), politiker
 Gunnel Sandberg (1909–1951), pianist, låtskrivare och sångare
 Gustaf Sandberg, flera personer
 Gustaf Sandberg (ämbetsman) (1848–1927)
 Gustaf Sandberg (konstnär) (1876–1958), skulptör
 Gustaf Edvard Sandberg (1863–1905), svenskamerikansk arkitekt
 Gustaf Hugo Sandberg (1874–1915), arkitekt
 Gustav Sandberg (1888–1958), fotbollsspelare
 Gustav Sandberg Magnusson (född 1992), fotbollsspelare
 Göran Sandberg (född 1955), botaniker och ämbetsman
 Gösta Sandberg (olika betydelser), flera personer
 Gösta Sandberg (1932–2006), "Knivsta", fotbollsspelare
 Gösta Sandberg (militär) (1909–1984), svensk överstelöjtnant
 Gösta Sandberg (teolog) (1906–1974), svensk frikyrkoman
 Gösta Sandberg (textilkonstnär) (1915–1995), svensk textilkännare, professor
 Gösta Sandberg (tidningsman) (1927–2012)

H
 Hans Sandberg, flera personer
 Hans Sandberg (bergsingenjör) (född 1939)
 Hans Sandberg (journalist) (född 1953), svensk-amerikansk journalist och författare
 Hans Sandberg (litteraturvetare) (1932–2017)
 Harald Sandberg, flera personer
 Harald Sandberg (diplomat) (född 1950)
 Harald Sandberg (konstnär) (1912–1983), målare, tecknare och grafiker
 Harald Sandberg (seglare) (1883–1940)
 Harald Sandberg (skådespelare) (1871–1929), skådespelare och teaterdirektör
 Harry Sandberg (1880–1957), politiker och författare
 Harry Sandberg (konstnär) (1920–1985)
 Harry Sandberg (tecknare) (1904–1989), konstnär och tecknare
 Helen Broms Sandberg (född 1961), konstnär
 Herbert Sandberg (1902–1966), tysk-svensk dirigent
 Hildur Sandberg (1881–1904), socialdemokratisk student
 Hjalmar Sandberg (1847–1888), landskapsmålare, konservator och tavelrestaurerare
 Hjalmar Sandberg (journalist), journalist och översättare
 Håkan Sandberg (född 1958), fotbollsspelare och tränare

I
 Inger Sandberg (född 1930), författare

J
 Jacob Sandberg (1887–1973), journalist, konstnär och tecknare
 Jan Sandberg (född 1958), politiker
 Jean Sandberg (1852–1917), skådespelare
 Johan Sandberg (1834–1905), skolman och politiker
 Johan Sandberg (bildhuggare) (1763–1815), bildhuggare och spegelmakare
 Johan Alfred Sandberg (1854–1927), byggmästare
 Johan Gustaf Sandberg (1782–1854), konstnär
 John Sandberg (1887–1954), folkskollärare och politiker
 Josef Sandberg (1896–1986), målare och tecknare
 Josephina Sandberg (1840–1918), massör och sjukgymnast
 Jørgen Christian Aall Sandberg (1850–1942), norsk läkare

K
 Kaj Sandberg (född 1965), finländsk antikhistoriker
 Kajsa Sandberg (1922–2013), konstnär och keramiker
 Karl Sandberg (1862–1944), lantbrukare och politiker
 Karl-Erik Sandberg (1911–1965), flygtekniker och flygare
 Karl Martin Sandberg (född 1971), musikproducent och låtskrivare. känd som Max Martin
 Karl Wilhelm Sandberg (1893–1967), major i Frälsningsarmén, sångförfattare och tonsättare
 Katarina Sandberg (född 1992), författare
 Katja Sandberg (född 1973), skådespelare
 Kenneth Sandberg (född 1945), politiker och opinionsbildare
 Kerstin Sandberg Bränngård (1917–2020), tecknare, glas- och textilkonstnär
 Knut Sandberg (1923–1985), konstnär
 Kristina Sandberg (född 1971), författare

L
 Lars Sandberg (sjukgymnast) (1877–1961), sjukgymnast
 Lars Sandberg (född 1957), fotbollsspelare och tränare
 Lars G. Sandberg (1939–2020), svensk-amerikansk professor i ekonomisk historia
 Lasse Sandberg (1924–2008), illustratör och barnboksförfattare
 Leif Valdemar Sandberg (född 1968), politiker, centerpartist
 Leonard Sandberg (1839–omkring 1885), xylograf och tecknare
 Ludvig Sandberg (1866–1924), jurist

M
 Marcus Sandberg (född 1990), fotbollsmålvakt
 Margareta Sandberg-Hög (född 1924), målare och textilkonstnär)
 Mauritz Sandberg (1895–1981), fotbollsspelare
 Mia Sandberg (född 1947), sångerska och konstnär
 Mikael Sandberg, flera personer
 Mikael Sandberg (ishockeymålvakt)
 Mikael Sandberg (ishockeyspelare) (född 1969)
 Mikael Sandberg (statsvetare) (född 1956), professor
 Moa Eriksson Sandberg (född 1981), författare

N
 Nicolas Sandberg (född 1991), fotbollsspelare
 Niklas Sandberg (född 1978), fotbollsspelare
 Nils Sandberg (1829–1888) handlande och politiker
 Nils Sandberg (konstnär) (1895–1976), skulptör, målare och tecknare
 Nils-Eric Sandberg (född 1940), debattör och författare
 Nils-Erik Sandberg (född 1939), bordtennisledare och företagsledare

O
 Ole Rømer Aagaard Sandberg, flera personer
 Ole Rømer Aagaard Sandberg (läkare) (1811–1883), norsk läkare
 Ole Rømer Aagaard Sandberg (godsägare) (1831–1899), norsk godsägare och politiker
 Ole Rømer Aagaard Sandberg (agronom) (1865–1925), norsk agronom
 Ole Rømer Aagaard Sandberg (politiker) (1900–1985), norsk politiker och agronom
 Olga Sandberg (1844–1926), dansare och musiklärare
 Olof Sandberg (1679–1750), ämbetsman
 Olof Sandberg (lagman) (1643–1718)
 Olof Johan Sandberg (1840–1896), målargesäll och målare
 Olof Robert Sandberg (1816–1890), läkare
 Oscar Sandberg (1870–1926), tonsättare, organist och musikpedagog
 Oskar Sandberg (född 1980), matematiker
 Oskar Sandberg (tidningsman) (1887–1964)

P
 Paul Sandberg (1891–1951), fotograf
 Per Sandberg (född 1962), skådespelare
 Per Sandberg (politiker) (född 1960), norsk politiker
 Per Gustaf Sandberg (1823–1899), riksdagsman
 Peter Sandberg (1957–2019), radiojournalist och programledare
 Petrus Sandberg (1872–1954), evangelist i Svenska missionsförbundet
 Philip Sandberg (född 1981), kommunalråd i Lund, folkpartist
 Pär Sandberg (född 1925), målare, reklamtecknare och grafiker

R
 Ragnar Sandberg (1902–1972), konstnär
 Rickard Sandberg (född 1988), motocrossförare
 Roger Sandberg (född 1972), fotbollsspelare och tränare
 Roland Sandberg (född 1946), fotbollsspelare
 Roland Sandberg (tecknare) (1919–2008). reklamtecknare och konstnär

S
 Sam Sandberg (1883–1963), bryggare
 Sheryl Sandberg (född 1969), amerikansk företagsledare
 Simon Sandberg (född 1994), fotbollsspelare
 Sixten Sandberg (1880–1948), ingenjör
 Stefan Sandberg (född 1954), svensk musiker
 Steve Sem-Sandberg (född 1958), författare, kritiker och översättare
 Stig Sandberg (1925–1961), teckningslärare, keramiker och målare
 Suzanne Sandberg (1915–2015), pionjär inom svenskt internationellt utvecklingsarbete
 Sven Sandberg (1917–1994), uppfinnare
 Sven-Olof Sandberg (1905–1974), sångare och sångtextförfattare

T
 Tim Sandberg (född 1990), ishockeyspelare
 Tom Sandberg. flera personer
 Tom Sandberg (fotograf) (1953–2014), norsk fotograf
 Tom Sandberg (idrottsman) (född 1955), norsk utövare av nordisk skidkombination
 Torsten Sandberg (född 1940), riksdagsman
 Toye Sandberg (1900–1964), tecknare och målare

V
 Vera Sandberg (1895–1979), Sveriges första kvinnliga ingenjör

W
 Wilhy Sandberg (född 1929), dansare och koreograf

Y
 Yvonne Sandberg-Fries (1950–2020), politiker

Å
 Åke Sandberg (född 1944), sociolog, professor och författare
 Åke Sandberg (konstnär) (1910–1985), bildhuggare

Se även 
 af Sandeberg, svensk adelsätt
 Sandberg (adelsätt), svensk adelsätt utslocknad 1815

Källor

Svenska efternamn